Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2019—2020  — 117-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Через пандемію коронавірусу чемпіонат був перерваний 7 березня 2020 року, 15 травня 2020 року Брюгге був визнаний чемпіоном.

Інформація про команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації 
 Про Ліга на soccerway  

2019–2020
Бельгія
Бельгія
2019 у бельгійському спорті
2020 у бельгійському спорті